Избори за народне посланике Републике Српске 2018. одржани су 7. октобра као дио општих избора у БиХ. На изборима је учешће узело 27 листа политичких партија и 4 независна кандидата. Највише гласова освојио је Савез независних социјалдемократа, мало мањи проценат него на претходним изборима (31,9 %). Опозициона Српска демократска странка добила је значајно мање гласова у односу на претходне изборе. С друге стране, коалициони партнери СНСД-а у власти Демократски народни савез и Социјалистичка партија остварили су значајно бољи резултат него 4 године раније. Раст подршке забиљежила је и опозициона Партија демократског прогреса.

Резултати

Директни мандати по изборним јединицама

Истраживање јавног мњења

Напомене

Референце 

Избори за Народну скупштину Републике Српске
Општи избори у Републици Српској 2018.